Los términos Hermandad o Cofradía de la Flagelación o de la Columna pueden hacer referencia a las siguientes cofradías:

 La Cofradía de La Santa Columna de Burgos.
 La Cofradía de La Flagelación del Señor de Burgos.
 La Hermandad de Nazarenos de la Flagelación de Nuestro Padre Jesús de la Bondad y María Santísima del Consuelo de Ciudad Real.
 La Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura de Daimiel.
 La Agrupación Del Santísimo Cristo De La Flagelación de la Semana Santa en Cartagena
 La Cofradía de los Gitanos de Málaga.
 La Hermandad de N. P. Jesús Flagelado de Salamanca.
 La Hermandad de Las Cigarreras de Sevilla.
 La Cofradía de Nuestro Señor en la Columna de Úbeda. 
 La Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la Columna de Valladolid.
 La Real, Pontifícia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la Columna y Ntra. Sra. de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza.
 La Cofradía de la Flagelación (Orihuela) de la Semana Santa de Orihuela.